NGC 333A, de benaming voor een elliptisch sterrenstelsel in het sterrenbeeld Walvis
 NGC 333B, de benaming voor een elliptisch sterrenstelsel in het sterrenbeeld Walvis